Puentes steht für:

 Grupo Puentes, Bauunternehmen 
 Talsperre von Puentes, Spanien

Puentes ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Damian dos Santos Puentes (* 1991), brasilianischer Fußballspieler